Glory:

  — научный спутник для сбора данных об аэрозолях в земной атмосфере, запуск которого окончился неудачей в марте 2011 года.
 Glory — альбом канадского рэпера Manafest, вышедший в 2006 году.
 Glory — альбом американской певицы Бритни Спирс, вышедший в 2016 году.
 Glory — дебютный мини-альбом (EP) австралийской хип-хоп исполнительницы Игги Азалии.
 «Glory» — песня Джона Ледженда и Common, получившая премию «Оскар» в номинации «лучшая песня к фильму».

См. также 
  (стр. значений)